El término Rubió o Rubio puede estar referido a:

Geografía (territorios, municipios, localidades, comarcas, núcleos poblados) 
 Corral-Rubio, municipio español de la provincia de Albacete, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 El Rubio, municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía.
 Rubio, localidad del estado mexicano de Chihuahua.
 Rubio, ciudad venezolana.
 Rubió, municipio de la comarca de la Anoia, provincia de Barcelona, España.
 Rubió, núcleo de población del municipio de Soriguera, en la comarca del Pallars Sobirá, provincia de Lérida, España.
 Rubió de Baix, Rubió del Mig, Rubió de Dalt, núcleos de población del municipio de Foradada, en la comarca de la Noguera, provincia de Lérida, España.

Personas 
 Federico Rubio y Galí (1829-1902), médico y político español;
 Antonio Oliver y Rubio (1844-1900), militar y escritor español;
 Mariano Rubió y Bellver (1862-1938), ingeniero español;
 Juan Rubió y Bellver (1870-1952), arquitecto, arqueólogo, y político español;
 Nicolás María Rubió Tudurí (1891-1981), arquitecto, diseñador de jardines, urbanista, y escritor español;
 Santiago Rubió i Tudurí (1892-1980), ingeniero español;
 Ramón Rubio Silvestre (1924-2001), empresario español;
 Javier Rubio García-Mina (1924-), diplomático e historiador español;
 José Rubio Urrea (1931-2012), Pepe Rubio;
 María de Jesús Rubio Tejero (1934-), primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión;
 Carlos Rubio Carvajal (1950-), arquitecto español;
 Marco Antonio Rubio (1971-), político estadounidense del Partido Republicano;
 Paulina Susana Rubio Dosamantes (1971-), cantautora, productora discográfica, presentadora, actriz, modelo, y empresaria mexicana;
 Ingrid Rubio Ruiz (1975-), actriz española;
 José Javier Rubio Gómez (1984-), futbolista español;
 Ricard Rubio Vives (1990-), jugador español de baloncesto;
 Sheryl Dayana Rubio Rojas (1992-), actriz, cantante, modelo, compositora, diseñadora de moda, y filántropa venezolana.

Miscelánea 
 Club Rubio Ñu, club de fútbol paraguayo.
 Desaparición del gen rubio, leyenda urbana.
 Rubio, apellido.
 Rubio, color de cabello amarillento.

Anexos 
 Anexo:Videografía de Paulina Rubio.